Emichsburg heißen folgende Gebäude in Deutschland:

 Emichsburg (Pfalz), eine ehemalige Burg in Bockenheim an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Emichsburg, Bürgerhaus von Bockenheim an der Weinstraße, nach Emichsburg (Pfalz) benannt
 Emichsburg (Ludwigsburg), ein Burgennachbau im Schlossgarten von Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Emichsburg (Odenwald), ein fast vollständig abgetragenes Jagdschloss der Leininger bei Eberbach, Baden-Württemberg

Emichsburg ist ein Namensteil folgender Personen:
 Karl Ludwig von Leiningen-Dagsburg-Emichsburg (1704–1747), Graf zu Leiningen-Emichsburg, kurpfälzischer General